|}

Die Linha do Sul (deutsch Hauptbahn des Südens) ist eine portugiesische Eisenbahnstrecke, die Tunes in der Algarve mit der portugiesischen Hauptstadt Lissabon verbindet. Von Lissabon kommend überquert die Strecke den Fluss Tejo über die Ponte 25 de Abril (dt. Brücke des 25. April). Diese Trasse wurde nachträglich bis zum Eisenbahnkreuz Pinhal Novo im Jahre 1998 fertiggestellt, wobei die Strecke in einer spektakulären Hängebauweise die Ponte 25 de Abril unterquert. Vor dieser Zeit mussten Bahnreisende, die in den Süden Portugals reisen wollten, eine zeitraubende Fährüberfahrt über den Tejo vom Bahnhof Terreiro do Paço nach Barreiro in Kauf nehmen. Die Bahnstrecke von Barreiro nach Pinhal Novo verlor durch die Brückenverbindung über den Tejo erheblich an Bedeutung, derzeit wird dort nahezu ausschließlich der S-Bahn-Vorortverkehr der CP Urbanos de Lisboa gefahren. Zwischen Lissabon Roma-Areeiro und Setúbal betreibt der einzige private Zugbetreiber Portugals, Fertagus, einen S-Bahnverkehr.

Die im Jahr 1912 gebaute Bahnstrecke wurde 2004 zwischen dem Eisenbahnknoten Tunes und Faro mit 25 kV und 50 Hz Wechselstrom elektrifiziert. Auf der Relation Faro–Tunes–Lissabon wird seitdem der portugiesische Hochgeschwindigkeitszug Alfa Pendular eingesetzt, täglich gibt es außerdem Direktverbindungen zwischen Porto und Faro.

Die Strecke Linha do Sul gilt neben der Hauptstrecke Linha do Norte, die Lissabon mit Porto verbindet, als zweitwichtigster Schienenverkehrsweg Portugals. Im Rahmen einer Streckenerneuerung wurde die Linha do Sul (einspurig) elektrifiziert und im Jahr 2010 wurde der "Bypass Alcácer" fertig gestellt, der eine Umgehung des Ortes Alcácer do Sal beinhaltet und eine neue Brückenquerung des Fußes Sado. Der Neubau fand im Rahmen der Elektrifizierung der Linha do Sul statt und ergab eine um 10 Minuten schnellere Transitzeit. Die Schnellzugstrecke von Lissabon über Pinhal Novo sah außerdem eine neue Umgehung des Ortes Setúbal via Poceirão vor, was die Transitzeit weiter verkürzte.

Galerie

Einzelnachweise

Weblinks 

 railfaneurope.net zeigt Bilder vom Bahnhof von Alcacer do Sal
 zeigt die Fahrt mit der Linha do Sul über die Brücke 25 de Abril in Lissabon
 Streckenverlauf auf OpenStreetMap

Sul